Il doppio dell'ATP Volvo International 1986 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Scott Davis e David Pate erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Kevin Curren e Matt Mitchell.

Peter Fleming e John McEnroe hanno battuto in finale 6–3, 3–6, 6–3 Paul Annacone e Christo van Rensburg.

Teste di serie

 Ken Flach /  Robert Seguso (quarti di finale)
 Scott Davis /  David Pate (quarti di finale)
 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (finale)
 Boris Becker /  Tim Wilkison (quarti di finale)

 Brad Gilbert /  Vince Van Patten (semifinali) 
 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (primo turno) 
 Gary Donnelly /  Johan Kriek (primo turno) 
 Christo Steyn /  Danie Visser (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ATP Volvo International 1986